Rauville est un toponyme normand, qui signifie le domaine (ville) de Rodolphe (Rau). Il peut faire référence à :

 Toponymes
 Rauville-la-Bigot, commune du département de la Manche, Normandie, France ;
 Rauville-la-Place, commune du département de la Manche, Normandie, France ;
 Rauville, lieu-dit de la commune de Gatteville-le-Phare, département de la Manche, Normandie, France ;
 Rauville, village et township du comté de Codington, Dakota du Sud, États-Unis. Son nom est probablement lié à Ludwig Rau, habitant local d'origine allemande, qui fit donation d'une partie de ses terres pour la construction d'une église luthérienne .

 Personnes
 Camille de Rauville (1910-1986), écrivain mauricien dont la famille était originaire de Rauville-la-Place.

Références